Meyer-Schwickerath ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Meyer-Schwickerath (1920–1992), deutscher Augenarzt, Hochschullehrer und Forscher
 Klaus Meyer-Schwickerath (1921–2014), deutscher Oberkreisdirektor und Landesrat